The Cure –  gruppo musicale britannico
 The Cure – album dell'omonima band
 The Cure – singolo di Lady Gaga
 The Cure –  cortometraggio muto del 1913 diretto da James W. Castle
 The Cure – cortometraggio muto del 1913 diretto da Dell Henderson